François Coll Guitart (1812-1875), religieux et saint catholique
 Kima Guitart (1947-) peintre catalane.